Tirpitz pode se referir a:

 Alfred von Tirpitz (1849–1930), oficial naval da Marinha Imperial Alemã
 Tirpitz (couraçado), um couraçado da Classe Bismarck operado pela Kriegsmarine na Segunda Guerra Mundial
 Museu Tirpitz (Dinamarca), um museu dinamarquês sobre a Muralha do Atlântico
 Museu Tirpitz (Noruega), um museu norueguês sobre o couraçado homônimo